Koevtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Коевци) :
Koevtsi, village bulgare de l'obchtina de Tryavna, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Koevtsi, village bulgare de l'obchtina de Soukhindol, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.